La Coppa UEFA 1986-1987 è stata la 16ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dall' nella doppia finale contro il .

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1985, l’Italia guadagnò un 4º posto a discapito della Spagna, e la Germania Est prese dai Paesi Bassi un 3º posto da quelli revocati agli inglesi.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1986-1987
 Coppa delle Coppe 1986-1987

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Edizioni della Coppa UEFA